Med basala angiospermer, basala blomväxter, basala dikotyledoner eller basala tvåhjärtbladiga växter betecknas en parafyletisk grupp bestående av de tre basala ordningarna Amborellales, Nymphaeales och Austrobaileyales bland blomväxterna (Angiospermae). De kallas efter de ingående ordningarnas initialer även för ANA-gruppen, och tidigare för ANITA-gruppen, där I och T står för Illiciales (Illicaceae och Schisandraceae) respektive Trimeniaceae (vilka nu båda inberäknas i Austrobaileyales enligt Angiosperm Phylogeny Group, APG).

Tidigare, före DNA-sekvensieringens tid, delades blomväxterna upp i tvåhjärtbladiga växter (dikotyledoner) och enhjärtbladiga växter (monokotyledoner) enligt exempelvis Cronquistsystemet. De moderna fylogenetiska metoderna visar dock att monokotyledonerna har utvecklats inom dikotyledonerna, och de senare är alltså en parafyletisk grupp. Man har därför skapat gruppen trikolpater (Eudicotyledonae - "äkta dikotyledoner") som en monofyletisk systergrupp till de monofyletiska monokotyledonerna. De tidigare dikotyledoner som då "blir över" utgör alltså den parafyletiska "slaskgruppen" basala angiospermer. Någon konsensus för vad denna grupp skall kallas på svenska finns inte. Vissa delar de tidigare dikotyledonerna (de tvåhjärtbladiga) i "basala" och "äkta", andra ser det hur hela angiospermernas (blomväxternas) perspektiv och använder beteckningen "basala angiospermer/blomväxter".

Släktskapsträd

Galleri

Referenser

Angiospermae
Kärlväxter